Morro Branco (Palmeiras)
Morro Branco (Itatira) - distrito do município no estado brasileiro do Ceará
Morro Branco (Natal) - bairro do município
Praia de Morro Branco - em Beberibe, Brasil
Editora Morro Branco - editora em São Paulo

Desambiguação